Dalila est un personnage biblique.
 Samson et Dalila est un opéra basé sur l'histoire éponyme.
 Dalila est une actrice de films pornographique

Voir aussi 
 
 Dalida